

Anno 
 731 o 731 a.C.

Codici 
 731 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rose-Hulman Observatory, a Terre Haute, nella Contea di Vigo dell'Indiana

Matematica 
 731 – numero